Бре́нда Ни́колс (; ) — канадская кёрлингистка.

 (2020).

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Larouche
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу